A164 (Engeland) - weg in Yorkshire, Engeland
 A-164 (Rusland) - snelweg in Rusland